Konni peut être :

 konni, aussi appelé koma, langue gur du Ghana ;
 Konni, ville du Kerala en Inde ;
 Konni, ancien État haoussa, aujourd’hui situé dans le centre du Niger ;
 Konni Zilliacus (1855-1924), homme politique et écrivain finlandais ;
 Konni Zilliacus (1894-1967), homme politique britannique.